HMS Gäddan kan syfta på:

 – en galär i svenska flottan som förlorades vid Hangö udd i slaget vid Rilax den 27 juli 1714
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1915
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1963, ursprungligen HMS U7 sjösatt 1943.